Новодмитрівська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Новодмитрівська сільська рада — Херсонська область, Великоолександрівський район
 Новодмитрівська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район
 Новодмитрівська сільська рада — Херсонська область, Іванівський район
 Новодмитрівська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район